Crucifix steht für:
 Crucifix (Band)
 Crucifix (Pferd)
Siehe auch:
 Crucifix Bay
 Kruzifix